|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Wismilak International) van 2004 vond plaats van 13 tot en met 19 september 2004 op het Indonesische eiland Bali. Het was de tiende editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Dementjeva was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Anastasia Myskina kreeg een bye voor de eerste ronde. Zij verloor meteen haar openingspartij, in de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Svetlana Koeznetsova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Duitse Marlene Weingärtner in twee sets. Koeznetsova wist voor de tweede keer het toernooi van Bali op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters María Vento-Kabchi en Angelique Widjaja waren het tweede reekshoofd – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Anastasia Myskina en Ai Sugiyama won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Japanse Sugiyama had daarnaast 29 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Myskina geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Bali 2004
Bali